Köhlerberg steht für
 Köhlerberg (Taunus) (), Berg bei Griedelbach im Taunus, Lahn-Dill-Kreis, Mittelhessen
 Köhlerberg (Wolfsburg), Stadtteil von Wolfsburg, Niedersachsen
 Köhlerberg, Berg in Tschechien, siehe Uhlířský vrch
Siehe auch:
 Köhlberg
 Köhlersberg